Gunilla Carlsson kan syfta på:

 Gunilla Carlsson (moderat) (född 1963), svensk ledamot av Europaparlament, riksdagsledamot och statsråd (biståndsminister)
 Gunilla Carlsson (socialdemokrat) (född 1966), svensk riksdagsledamot